Rumunjska:
 Naselja:
 Recea (Argeş, Rumunjska), naselje u županiji Argeş
 Recea (Braşov, Rumunjska), naselje u županiji Braşov
 Recea (Maramureş, Rumunjska), naselje u županiji Maramureş
 Rijeke:
 Recea (pritok Cerne, Moriš), pritok rijeke Cerna, pritoka Moriša
 Recea (pritok Cerne, Olteţ), pritok rijeke Cerna, pritoka Olteţa
 Recea (pritok Miletina), pritok rijeke Miletin
 Recea (pritok Pârâul Moriia), pritok rijeke Pârâul Morii
 Recea (pritok Râul Oiija), pritok rijeke Râul Oii